Fagioli stufati – tipo di cottura dei fagioli comune a diverse cucine.
Baked beans – piatto tipico britannico e irlandese, formato da fagioli stufati, cotti solitamente in una salsa al pomodoro.